Perković je lahko:
 Perković, Šibenik - naselje
 Luka Perković (1900-1948), hrvaški pisatelj in pesnik
 Marko Perković-Thompson, hrvaški glasbenik